Brewer est un nom de famille anglais qui signifie brasseur. Il est porté par (ordre alphabétique) : 
 Alan W. Brewer (1915-2007), physicien et climatologue britanno-canadien ;
 Albert Brewer (1928-2017), homme politique américain ;
 Aubrey Keith Brewer (1893-1986), physicien américain ;
 
 Carl Brewer (1938-2001), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Charles Brewer (1988--, joueur de baseball américain ;
 Corey Brewer (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Corey L. Brewer (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Craig Brewer (1971-), réalisateur et scénariste américain ;
  (1948-), musicien et chanteur américain (Grand Funk Railroad) ;
 Ebenezer Cobham Brewer (1810-1897), écrivain anglais ;
 Eric Brewer (1979-), hockeyeur canadien ;
 Eric Brewer, scientifique américain ;
 Evan Brewer (1981-), bassiste américain ;
 Gay Brewer (1932-2007), golfeur américain ;
 George Emerson Brewer (1861-1939), chirurgien américain ;
 Gil Brewer (1922-1983), écrivain américain de roman policier ;
 Graeme Brewer (1958-), nageur australien ;
 Jack Brewer (1979-), joueur de football américain ;
 Jamison Brewer (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Jan Brewer (1944-), femme politique américaine ;
 Jim Brewer (1951-), joueur américain de basket-ball ;
 Johnny Brewer (1937-2011), joueur de football américain ;
 Leo Brewer (1919-2005), chimiste américain ;
 Madeline Brewer (1992-), actrice américaine ;
 Mike Brewer (1964-), animateur de télévision britannique;
 Mike Brewer (1964-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Richard Brewer (1850-1878), cowboy et Hors-la-loi américain ;
 Rick Brewer, marchand et homme politique canadien ;
 Robert Brewer (1939-), patineur artistique américain ;
 Ron Brewer (1955-), joueur de basket-ball américain ;
 Ronnie Brewer (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Rosalind Brewer (1962-), femme d'affaires américaine ;
 Teresa Brewer (1931-2007), chanteuse américaine ;
 Thomas Mayo Brewer (1814-1880), ornithologue américain ;
 Tom Brewer (1931-), joueur de baseball américain ;
 William Henry Brewer (1828-1910), botaniste, géologue et agronome américain.

Autres 
Brewer est également :
 Brewers de Milwaukee , une franchise de baseball de la Ligue majeure de baseball ;
 Brewer, une ville de l'État du Maine ;
 Yakovlev Yak-28, avion militaire de l'URSS ;
 Brewer's Dictionary of Phrase and Fable, un dictionnaire anglais compilé par Ebenezer Cobham Brewer.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais